Baresel steht für

 eine deutsche Bauunternehmung, siehe Baresel

Baresel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Baresel (1893–1984), deutscher Musikkritiker und Musikschriftsteller
 Carl Baresel (1899–1961), deutscher Bauunternehmer
 Walter Baresel (1913–1998), deutscher Fußballfunktionär
 Werner Baresel (1911–1991), deutscher Jurist